Petru – rumuński odpowiednik imienia Piotr 
 Petru Rareș (Rumunia) – miasto w Rumunii, w okręgu Okręg Bistrița-Năsăud, nazwa pochodzi od hospodara Mołdawii Piotra Raresza (rum.: Petru Rareș)
 Ryszard Petru (ur. 1972) – polski ekonomista, polityk.

Zobacz też